Dilitz ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Dilitz (* 1992), österreichischer Skiläufer
 Mario Dilitz (* 1973), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
 Dielitz
 Dilic